Llapi steht für:

 Llap (Fluss), einen Fluss im Kosovo
 Llapi (Region), eine kosovarische Region nördlich des Flusses